Re del Nepal – dal 1768 al 2008
Presidenti del Nepal – dal 2008